

Cinema
 Under the Bed – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 Under the Bed – film del 1977 diretto da David Grant
 Under the Bed – film del 1988 diretto da Colin Finbow
 Under the Bed – film del 2012 diretto da Steven C. Miller

Televisione
 Under the Bed – film TV del 2017 diretto da Steven C. Miller